Željeznica, prometno sredstvo koje se kreće po čeličnim tračnicama.

Naselja:
 Željeznica (Ivanec), gradsko naselje Ivanca, Hrvatska

Željeznica je naziv dviju rijeka u BiH i jedne u Crnoj Gori

 Željeznica (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne
 Gvožđanka ili Željeznica, desna pritoka Fojničke rijeke
 Željeznica (rijeka u Crnoj Gori), rijeka u Crnoj Gori,  nadomak Bara